Tarjanne peut désigner  :

Patronymes 
 Törnqvist–Tarjanne, famille finlandaise
 Atte Tarjanne né Törnqvist (1862-1922), homme politique finlandais, 
 Iina Tarjanne (1865-1942), cofondatrice de l'organisation Martta
 Jukka Tarjanne, né Artturi Johannes Törnqvist (1866-1946), conseiller scolaire
 Onni Tarjanne (1864-1946), architecte
 Pekka Tarjanne (1937-2010), député, président de la poste
 Päivö Tarjanne (1903-1989), diplomate
 Tapio Tarjanne (1901-1941), professeur de droit administratif
 Toivo Tarjanne (1893-1988), chancelier de Justice.

Toponyme 
 Tarjannevesi (aussi Tarjanne), un lac de Pirkanmaa